Се́лфи () — сленговое слово, означающее разновидность автопортрета, заключающаяся в запечатлении самого себя на фотокамеру. Также может означать:

 Селфи-палка — монопод, устройство для создания селфи.

Массовое искусство 
Кино и телевидение
 «Селфи» — американский сериал 2014 года.
 «Селфи» — российский художественный фильм 2018 года.

Музыка
 Selfie — альбом (2014) певицы Мины.
  — песня (2014) дуэта The Chainsmokers.
  — песня (2014) певицы Нины Несбитт с альбома .

Прочее 
 Селфи Тилмитт — персонаж игры Final Fantasy VIII.

См. также 
 Самость